Munte (Groningen), een riviertje in Groningen
 Munte (waterschap), een voormalig waterschap in Groningen
 Munte (Oost-Vlaanderen), een deelgemeente van de Vlaamse gemeente Merelbeke
 Munte, een onvruchtbaar geworden koe
 Munte (onderdistrict), een onderdistrict van Karo, op Noord-Sumatra
 Munte (Sumatra), de hoofdplaats hiervan
 De Munte, een buurtschap in de gemeente Sluis